Antic nom turc de Làrissa a Grècia
 Moderna Yenişehir, ciutat d'Anatòlia a Turquia